Hustle steht für:

 ein Gesellschaftstanz, siehe Discofox
 Originaltitel von Straßen der Nacht, US-amerikanischer Spielfilm (1975)
 Hustle (Fernsehfilm), US-amerikanischer Fernsehfilm (2004) über den Baseballspieler Pete Rose
 Hustle – Unehrlich währt am längsten, britische Fernsehserie (2004–2012)
 Hustle (2022), US-amerikanisches Sportdrama aus dem Jahr 2022

Hustle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hustle (Illinois)
 Hustle (Virginia), im Essex County

Siehe auch:
 American Hustle, US-amerikanischer Spielfilm (2013)
 The Hustle, Song (1975) von Van McCoy
 Hustler (Begriffsklärung)
 Hustlers (Begriffsklärung)